Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2020 или Пин Ань Суперлига Китайской футбольной ассоциации 2020 () — 17-й сезон после основания китайской Суперлиги. Титульным спонсором чемпионата является компания «Ping An Insurance». Защищал чемпионский титул клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который стал чемпионом в розыгрыше 2019 года.

Сезон должен был начаться 22 февраля и закончиться 31 октября 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 был перенесён. 1 июля 2020 года Китайская футбольная ассоциация заявила, что сезон будет возобновлен 25 июля 2020 года в ином формате. 16 команд будут разделены на две группы и сыграют матчи в двух городах — Даляне и Сучжоу.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из первой лиги сезона 2019 года
 Циндао Хайню
 Шицзячжуан Эвер Брайт

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в первую лигу сезона 2020 года
 Бэйцзин Жэньхэ

Клубы, прекратившие существования
 Тяньцзинь Тяньхай

Изменение названия клубов 
 В январе 2020 года клуб «Далянь Ифан» сменил название на «ФК Далянь Про».

Клубы

Тренерские изменения

Иностранные игроки 
Количество иностранных игроков (за исключением вратарей), которые клубы могут зарегистрировать в течение сезона, увеличено с шести до семи, а количество иностранных игроков, разрешенных для участия в матчах, также увеличено с четырех до пяти. Таким образом максимум пять иностранных игроков могут быть зарегистрированы для каждого матча, максимум четыре могут находиться на поле одновременно в течение матча.

Каждый клуб может зарегистрировать одного игрока китайского происхождения из Гонконга, Макао или Тайваня (за исключением вратарей), при условии, что он впервые был зарегистрирован в качестве одного из профессиональных футболистов от одной из этих трех ассоциаций.

Нет ограничений в регистрации натурализованных игроков. Нет никаких ограничений в выставлении натурализованных игроков китайского происхождения. Тем не менее, только один натурализованный игрок не китайского происхождения может быть выставлен как нативный игрок, в то время как другие натурализованные игроки не китайского происхождения будут засчитаны как иностранный игрок.

Регулярный сезон

Группа A

Стадионы 
 Спортивный центр Даляня
 Молодёжная футбольная тренировочная база Далянь
 Цзиньчжоу
 Пьюэн (запасной)

Таблица лиги 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Позиция после тура

Результаты по турам

Группа B

Стадионы 
 Куньшань
 Олимпийский спортивный центр Сучжоу
 Спортивный центр Сучжоу
 Чаншу (запасной)

Таблица лиги 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Позиция после тура

Результаты по турам

Борьба за чемпионство

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф за 5-8 места

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф за 7-8 места

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф за 5-6 места

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф за 3-4 места

Первый матч

Ответный матч

Финал

Первый матч

Ответный матч

Борьба за выживание

Плей-офф за 9-16 места

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф за 9-12 места

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф за 13-16 места

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф за 9-10 места

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф за 11-12 места

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф за 13-14 места

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф за 15-16 места

Первый матч

Ответный матч

Плей-офф повышения-вылета

Первый матч

Ответный матч

Общая таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры 

Источник:

Голевые передачи 

Источник:

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Current CSL table, and recent results/fixtures Таблица и результаты на Soccerway
 Таблицы, последние результаты на сайте championat.com

2020
Спорт в Китае в 2020 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020